Каха — многозначный термин. Может означать:
 Каха — город в Египте.
 Каха — село в Иркутской области России.
 Каха — река в Иркутской области России, приток Осы.

См. также 
«Непосредственно Каха» — веб-сериал и комедийный фильм режиссёра Виктора Шамирова.